Toporiwzi (ukrainisch ; russische Entsprechung Топоровцы/Toporowzy) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Toporiwzi (Horodenka), Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Horodenka
 Toporiwzi (Tscherniwzi), Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Tscherniwzi